WWW2 und WWW3 sind Hostnamen oder Subdomains, die normalerweise dazu verwendet werden, eine Reihe eng verwandter Websites innerhalb einer Domain anzusprechen und zu einem bestimmten Inhalt des Webangebotes weiterzuleiten, z. B. www.beispiel.de, www2.beispiel.de oder www3.beispiel.de.

Die Adressierung kann mit zusätzlichen Nummern weitergeführt werden: WWW4, WWW5, WWW6 usw. Häufig liegen solche Websites auf anderen Servern, um einen Serverlastausgleich zu bewirken.

Siehe auch 
 World Wide Web

Einzelnachweise 

World Wide Web